Onfroy ou Humphrey de Bohun, peut se référer à plusieurs membres de la famille baroniale anglo-normande des Bohun :

  († av. 1113), lord de Tatterford (Norfolk), progéniteur de la famille de Bohun ;
  († av. 1129/1130) ;
  († v. 1164/65), sénéchal de Henri I puis Étienne d'Angleterre ;
 Humphrey III de Bohun († 1181),  connétable héréditaire d'Angleterre ;
 Humphrey (IV) de Bohun († 1275),  comte d'Hereford,  comte d'Essex ;
 Humphrey (V) de Bohun († 1265), fils du précédent ;
 Humphrey (VI) de Bohun († 1298),  de Hereford,  d'Essex ;
 Humphrey (VII) de Bohun († 1322),  de Hereford,  d'Essex, baron et administrateur ;
  († 1361),  de Hereford,  d'Essex ;
 Humphrey (IX) de Bohun († 1373),  de Hereford,  d'Essex,  comte de Northampton.